Augustin Zubac (stariji), provincijal Hercegovačke franjevačke provincije.
 Augustin Zubac (mlađi), hercegovački franjevac, mučenik († 1945.).